Table des caractères Unicode U+1CD0 à U+1CFF.

Extensions védiques (Unicode 5.2) 
Signes supplémentaires utilisés en sanskrit védique.

Table des caractères

Historique

Compléments Unicode 6.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1000-1FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Références externes 
  Vedic Extensions, table sur le site Unicode (document PDF).

001CD